CIRA steht für:
 Canadian Internet Registration Authority, welche die kanadische TLD .ca verwaltet 
 Centre International de Recherches sur l’Anarchisme, eine Forschungsstelle zum Anarchismus
 Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, italienisches Luft- und Raumfahrt-Forschungszentrum
 Cercle Investor Relations Austria (C.I.R.A.), Interessensgemeinschaft und -vertretung von börsennotierten Unternehmen in Österreich
 Continuity Irish Republican Army, eine irisch-republikanische paramilitärische Organisation
 COSPAR International Reference Atmosphere, ein fortlaufendes Projekt des Committee on Space Research 

Der Vorname Cira ist eine Variante von Kira (Vorname) oder Sira (Vorname)
 Cira Baeck (* 1984), belgische Westernreiterin

CIRA